HBR — многозначная аббревиатура.

Значения
 HBR — американский ежемесячный научно-популярный журнал.
 HBr — соединение брома с водородом.